Heemstede (Noord-Holland), een gemeente en plaats ten zuiden van Haarlem.
Slot Heemstede, nabij deze woonplaats.
Heemstede (Utrecht), een kleine woonplaats op de grens van de gemeenten Houten en Nieuwegein.
Kasteel Heemstede, nabij deze woonplaats.
Bouwkavel, historisch begrip in Groningen en Friesland (heemstede of hofstede) voor een stuk grond waarop een huis kan worden gebouwd.